Pax kan syfta på:

 Pax – latinska ordet för fred
 Pax (gudinna) – i romersk mytologi
 Pax (spindlar) – ett släkte
 Pax (tidskrift) – Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens tidning (som ursprungligen gavs ut av Folkereisning mot krig)
 PAX-serien – en bokserie inom urban fantasy för barn c:a 9 - 12 år av Åsa Larsson och Ingela Korsell
 Pax, West Virginia – samhälle i USA
 Pax (Vintergatan) – en fiktiv person i TV-serien och filmen Vid Vintergatans slut

Personer
 Pax (auktor) – en auktorförkorning
 Ferdinand Albin Pax (1858–1942), tysk botaniker.
 Ferdinand Albert Pax (1885–1964), tysk marinzoolog.